Rösiö är en svensk släkt, som utgår från lantbruksreformatorn Per Rösiö, som tog efternamnet efter Rösjögården i Jämshög, en gård som han arrenderade och där han drev privat lantbruksskola 1888–1892. Den 31 december 2018 var 45 personer med efternamnet Rösiö folkbokförda i Sverige.

Personer med efternamnet Rösiö
 Bengt Rösiö (1927–2019), diplomat och författare
 Folke Rösiö (1908–1984), fältornitolog och författare
 Hilding Rösiö (1902–1985), tecknare, grafiker och målare
 Per Rösiö  (1861–1935), lantbruksreformator

Släktträd (urval)
 Per Rösiö  (1861–1935), lantbruksreformator
 Birger Rösö (1892–1988), distriktsveterinär
 Bengt Rösiö (1927–2019), diplomat och författare
 Hilding Rösiö (1902–1985), tecknare, grafiker och målare
 Folke Rösiö (1908–1984), fältoritolog och författare

Källor

Svenska släkter